Марсіу Мелу (; 26 травня 1906 — 31 січня 1991) — бразильський військовий і державний діяч, генерал ВПС.
 Феліпе Мелу (,  26 червня 1983, Волта-Редонда) — бразильський футболіст.

Див. також 
 Мело